La 40ª edizione della Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia si è svolta a Venezia, Italia, dal 31 agosto all'11 settembre del 1983: è la prima edizione diretta da Gian Luigi Rondi.

Due film francesi vincono il Leone d'oro e quello d'argento: il cast maschile di Streamers di Robert Altman si aggiudica la Coppa Volpi al miglior attore ex aequo.

Tra i film presentati fuori concorso, Zelig di Woody Allen, Il ritorno dello Jedi di Christian Marquand e Flashdance di Adrian Lyne.

Giuria e premi 
La giuria era così composta:
 Bernardo Bertolucci (presidente, Italia), Jack Clayton (Gran Bretagna), Peter Handke (Germania Ovest), Leon Hirszman (Brasile), Márta Mészáros (Ungheria), Nagisa Ōshima (Giappone), Cleb Panfilov (Unione Sovietica), Bob Rafelson (Stati Uniti d'America), Ousmane Sembène (Senegal), Mrinal Sen (India), Alain Tanner (Svizzera), Agnès Varda (Francia).

I principali premi distribuiti furono:
 Leone d'oro: Prénom Carmen di Jean-Luc Godard
 Leone d'argento: Via delle capanne negre di Euzhan Palcy
 Coppa Volpi al miglior attore: Matthew Modine, Michael Wright, Mitchell Lichtenstein, David Alan Grier, Guy Boyd e George Dundza per Streamers
 Coppa Volpi alla miglior attrice: Darling Legitimus per Via delle capanne negre (Rue Cases Nègres)
 Leone d'oro alla carriera: Michelangelo Antonioni, più un Leone d'oro speciale a John Williams e Willis O'Brien

Film in concorso

Bibliografia 
 Edoardo Pittalis - Roberto Pugliese, Bella di Notte - agosto 1996
 L'Europeo, Cinema in Laguna, settembre 2008

Altri progetti

Collegamenti esterni 
  Mostra del Cinema di Venezia ed. 40 - 1983 sull'Internet Movie Database
 

 

Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia
 40